Rosendal [ro:sen] kan åsyfta något av följande:

Geografi

Sverige 
 Rosendal och Högelund – en småort i Nynäshamns kommun
 Rosendal, Karlskoga – en stadsdel i Karlskoga
 Rosendals slott – ett slott på Djurgården i Stockholm.
 Rosendals iskällare
 Rosendals stall
 Rosendals trädgård
 Rosendals slott, Helsingborg – ett slott i Kropps socken
 Rosendals gård – en gård på Gotland
 Kvarteret Rosendal, Stockholm – ett kvarter på Södermalm
 Rosendal, Göteborg – ett studentområde
 Rosendal, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
 Rosendalsgymnasiet – en gymnasieskola i Uppsala
 Sandkärr och Rosendal – en småort, Falkenbergs kommun

Finland 
 Rosendal, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Rosendal, Dragsfjärds kommun – en by i Dragsfjärds kommun

Norge 
 Rosendal, Hordaland – en tätort i Kvinnherads kommun 
 Baroniet Rosendal – ett slott och parkanläggning vid tätorten Rosendal

Nederländerna 
Roosendaal – en kommun 
Rozendaal – en kommun

Personer
 Rosendal – ett efternamn och personer med efternamnet, se Rosendahl